Egremont peut faire référence à :

Tomonyme 
 Egremont, localité d'Angleterre ;
  ;
 Egremont, ville de l'État du Massachusetts ;
 Egremont, hameau d'Alberta.

Patronyme 
 Max Egremont (né en 1948), écrivain et homme politique britannique.

Autre 
 Egremont Russet, cultivar de pommier.

Homonymie de toponyme